Ринва — труба або жолоб для швидкого прийняття і відведення води з даху.
 Ринва — заповідне урочище, Чернівецька область.
 Ринва (джерело) — гідрологічна пам'ятка природи, Рівненська область.